Helin steht weiter für:
 Helin (See), See in Norwegen
 Helin (Łódź), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Helin, auch Kharkhorin oder Charchorin, ein Sum in der Mongolei
 (2285) Ron Helin, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 (2430) Bruce Helin, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Kometen:
 151P/Helin
 111P/Helin-Roman-Crockett
 117P/Helin-Roman-Alu

Helin ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Helin (* 1987), finnische Eishockeyspielerin
 Eleanor Helin (1932–2009), US-amerikanische Astronomin
 Irma Helin (* 1994), schwedische Fußballspielerin
 Sofia Helin (* 1972), schwedische Schauspielerin